(763) Купидон () — астероид главного пояса, который был открыт 25 сентября 1913 года немецким астрономом Францем Кайзером в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь древнеримского бога любви Купидона.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Францем Кайзером
Названия астероидов из мифологий
Астероиды диаметром от 2 до 40 км